Senypark (park), een park in de Belgische gemeente Oudergem
 Seny-park (tramhalte), een tramhalte van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, gelegen in de gemeente Watermaal-Bosvoorde